

Astronomia 
 M73 – oggetto del Catalogo di Messier

Trasporti 
 M73 – autostrada britannica tra Cumbernauld e la M74